Ру́сские Викино́вости — русскоязычный раздел Викиновостей. Основан 1 ноября 2005 года. На данный момент является крупнейшим языковым разделом данного проекта.

Статистика 
Русскоязычный раздел долгое время удерживал 4 место по количеству статей, однако в сентябре 2020 года резко вырвался на первое. На данный момент русские Викиновости удерживают позиции с более чем 300 тысячами статей. Для сравнения сербские Викиновости, занимающие второе место, на данный момент содержат в себе всего 52 тысячи публикаций.

Примечания

Ссылки
 Русские Викиновости

Проекты Викимедиа
Викимедиа РУ
Сайты на русском языке